Šempeter ist der Name folgender Orte in Slowenien:

 Šempeter pri Gorici, Ortschaft der Gemeinde Šempeter-Vrtojba
 Šempeter v Savinjski dolini, Ortschaft der Gemeinde Žalec